Badat an Nasrāni kan syfta på följande platser:

Irak 

 Bid‘at an Naşrānī (kanal i Irak), Al-Anbar, 
 Nahr al Khusrawīyah, kanal, Al-Anbar, 
 Nahr al Bid‘ah (kanal i Irak, Al-Anbar), 

Robotskapade Irakförgreningar